В группе 4 зоны УЕФА отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года участвовали шесть сборных: Германия (хозяйка предыдущего чемпионата мира), Россия, Финляндия, Уэльс, Азербайджан и Лихтенштейн.

Победу в группе одержала сборная Германии, опередив на четыре очка сборную России, которая финишировала второй и отправилась в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Расписание 
Расписание матчей утверждено 10 января 2008 в Франкфурте (Германия), однако матчи августа 2009 года были перенесены с 19 на 12-е число решением исполкома ФИФА от 27 мая 2008.

Обзор матчей

Бомбардиры 
Всего было забито 74 голов в 30 играх (в среднем 2,46 гола за игру).

Посещаемость

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2010
2008 год в футболе
2009 год в футболе